Whitstone bezeichnet Orte
 Whitstone (Neuseeland) in der neuseeländischen Region Otago
 Whitstone (Cornwall) im südenglischen Cornwall